

События 
 Консул Флавий Аниций Максим.
 523—526 — Папа св. Иоанн I (470—526).
 Теодорих отправил посольство Иоанна I в Константинополь.
 Франки Хлодомера, Хлотаря и Хильдеберта атаковали бургундов. Сигизмунд попал в плен и был приговорён к смерти с семьёй.
 Годомар становится королём Бургундии
 июнь — Сражение при Везеронсе. Годомар, брат Сигизмунда, к которому переходит корона Лионского королевства, разбивает франков при Везеронсе.
 523—524 — Боэций пишет «Утешение философией».
 Смерть императрицы Евфимии, жены Юстина. Женитьба Юстиниана на актрисе Феодоре (около 508—548).
 523—530 — Король вандалов Хильдерик.
 Сасаниды упразднили власть иверийского (то есть грузинского) царя
 Восстание Хань Ба-лина в северной Шаньси
 Жужани убежали из Китая

Скончались

См. также